Diatrypella quercina (Pers.) Cooke – gatunek grzybów z rodziny Diatrypaceae.

Systematyka i nazewnictwo 
Pozycja w klasyfikacji według Index Fungorum: Diatrypella, Diatrypaceae, Xylariales, Xylariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi.

Po raz pierwszy takson ten zdiagnozował w 1794 roku Christiaan Hendrik Persoon nadając mu nazwę Sphaeria quercina. Obecną, uznaną przez Index Fungorum nazwę nadał mu w 1866 roku Mordecai Cubitt Cooke.

Synonimy:

Morfologia 
Podkładki czarne, o średnicy około 3 mm, przebijające się przez korę drzewa. Na każdej podkładce 8-15 czarnych perytecjów. Worki maczugowate, w jednym rzędzie. Zarodniki kiełbaskowate, w masie żółtawe, pojedyncze bezbarwne

Gatunkom z rodzaju Diatrypella poświęcono bardzo mało publikacji. Rodzaj ten wymaga dokładniejszych badań.

Występowanie i siedlisko 
Najwięcej stanowisk podano w Ameryce Północnej i Europie, poza tym gatunek notowany jest w Gujanie, Maroku i Indiach. W Europie szeroko rozprzestrzeniony; występuje od Hiszpanii po południowe rejony Półwyspu Skandynawskiego. Występuje również w Polsce.

Saprotrof, grzyb nadrzewny występujący na pniach i gałęziach dębów.

Przypisy 

Diatrypaceae
Mykobiota Polski